Utslagsspelet av Copa América 2015 spelades under perioden 24 juni till 4 juli 2015.

Deltagare  
 Grupp A

 Grupp B

 Grupp C

Matchresultat

Kvartsfinaler

Chile mot Uruguay

Bolivia mot Peru

Argentina mot Colombia

Brasilien mot Paraguay 
Brasilien spelade mot Paraguay i kvartsfinalen, som slutade med vinst för Paraguay efter en straffsparksläggning med slutresultatet 4–3. Lagen möttes vid kvartsfinalerna av Copa América 2011 som även den matchen fick avgöras med straffsparksläggning, som Paraguay vann med slutresultatet 2–0.

Semifinaler

Chile mot Peru

Argentina mot Paraguay

Match om tredjepris

Peru mot Paraguay

Final

Referenser

Utslagsspel